Decticelle est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs genres et espèces d'insectes orthoptères de la sous-famille des Tettigoniinae. Les Decticelles sont des sauterelles de taille relativement modeste si on les compare aux Dectiques.

Liste de Decticelles d'Europe (à compléter) 
 genre Anonconotus
Anonconotus alpinus (Yersin, 1858) - la Decticelle montagnarde
 genre Bicolorana
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) - la Decticelle bicolore
 genre Eupholidoptera
Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) - la Decticelle splendide
sous-espèce : Eupholidoptera chabrieri schmidti (Fieber, 1861) - la Decticelle corse 
 genre Metrioptera
Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) - la Decticelle des bruyères
Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872) - la Decticelle des alpages
 genre Pholidoptera
Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) - la Decticelle aptère
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) - la Decticelle trompeuse
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) - la Decticelle cendrée
 genre Platycleis Fieber, 1853 (Platycleis group [nom temporaire] Brunner von Wattenwyl, 1893)
Platycleis affinis (Fieber, 1853) - la Decticelle côtière
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) - la Decticelle chagrinée
 genre Rhacocleis
Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987 - la Decticelle varoise
 genre Roeseliana
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) - la Decticelle bariolée
 genre Sepiana Zeuner, 1941 (Platycleis group [nom temporaire] Brunner von Wattenwyl, 1893)
Sepiana sepium (Yersin, 1854) - la Decticelle échassière ou Decticelle des haies
 genre Tessellana Zeuner, 1941 (Platycleis group [nom temporaire] Brunner von Wattenwyl, 1893)
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) - la Decticelle carroyée
 genre Yersinella
Yersinella raymondii (Yersin, 1860) - la Decticelle frêle

Références

Voir aussi 
Sauterelles
Tettigoniidae
Dectiques (genres Decticus et Gampsocleis)

Orthoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu